«Чёрный замок Ольшанский» — исторический детективный роман Владимира Короткевича.

Переведён на русский, украинский, болгарский, чешский, грузинский языки.

История 
В конце 1960-х годов В. Короткевич обещал своей будущей жене написать детектив, о чём свидетельствует эпиграф к роману, и выполнил свое обещание. В произведении отражен ряд реалий минского микрорайона, в котором Короткевич жил с 1967 до 1973 гг., в частности, описан Сторожевский рынок. Эпизодическим персонажем романа является друг Короткевича Адам Мальдис, живший напротив рынка и выведенный под именем Алесь Гудас.

Сюжет 
История уходит корнями в глубокую старину, события XVII века. В те далёкие смутные времена князь Ольшанский крадёт казну и драгоценности повстанцев, но внезапно умирает, оставив манускрипт, в котором указано местонахождение сокровищ. 

Палеограф и писатель Антон Космич, живущий в столице советской Белоруссии, находит пергамент с шифрованным указанием о спрятанных в подземелье Ольшанского замка сокровищах. Но эти сокровища ищет и последний отпрыск рода Ольшанских, сотрудничавший в годы войны с нацистами.

Тайна манускрипта будет открыта, но какой ценой…

Награды 
 Государственная премия БССР им. Якуба Коласа (1984, посмертно)

Адаптации 
 В 1984 году вышла одноимённая экранизация романа.
 В 1984 году на Белорусском радио был подготовлен 3-серийный радиоспектакль («Літаратура і мастацтва», 27 января). Автор инсценировки и режиссёр: Валерий Анисенко, звукорежиссёр: Александр Гиль.

Литература 
 Текст первой публикации романа в журнале «Маладосць» (1979, № 7, 8; 1980, № 1, 2) — электронная версия на сайте Музея Владимира Короткевича, созданного учащимися и преподавателями Минского государственного профессионально-технического колледжа электроники 
 Первое книжное издание: Караткевіч У. Чорны замак Альшанскі: Раман, аповесць. — Мн.: Мастацкая літаратура, 1983. — С. 5 — 280.
 Рукопись хранится в 62 папке особого архива писателя (отдел редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Белоруссии), с пометкой в конце, на странице 244: «4 красавіка 1979 г. Мінск» («4 апреля 1979 г. Минск»). В 72 и 95 папках особого архива хранятся черновики к роману.

Ссылки 
 ЧОРНЫ ЗАМАК АЛЬШАНСКІ, У. Караткевіч, 1979
 «Чёрный замок Ольшанский» в электронной библиотеке erLIB.com 

Детективные романы на белорусском языке
Романы 1978 года
Романы Владимира Короткевича
Исторические романы